Bérczy Ernő (1854–1924) posta- és távirdafőigazgató
 Bérczy Ernő (1889–1931) színész, rendező